Gramil puede referirse a:

 Gramil (España), aldea española de la parroquia de Dombodán, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Gramil (herramienta), un tipo de herramienta.